Крчмаре могу бити:
 Крчмаре (тврђава), остатак старе тврђаве 15 -{km}- југоисточно од данашњег Ваљева.
 Крчмаре (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија